Поспе́лкова — деревня в Серовском городском округе Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Деревня Поспелкова муниципального образования «Серовский городской округ» Свердловской области расположена в 26 километрах (по автотрассе в 31 километрах) к юго-востоку от города Серов, на левом берегу реки Сосьва (правый приток реки Тавда). В окрестностях деревни, в 9 километрах к северу-северо-востоку расположена железнодорожная станция Поспелково ветки Свердловской железной дороги. Через деревню проходит автотрасса Серов — Сосьва.

История 
В начале XX века в деревне располагалась деревянная тёплая часовня, в которой располагалась школа грамоты.

Население

Примечания 

Населённые пункты Серовского городского округа